Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2008 () — 16-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 17 по 25 мая 2008 года на стадионе «Warsteiner HockeyPark» в городе Мёнхенгладбах, Германия.

Победителями Трофея чемпионов (во 2-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Германии со счётом 6:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Китая со счётом 3:0.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 2007 и чемпионы мира 2006 года
  — 2-е место на чемпионате мира 2006
  — 3-е место на чемпионате мира 2006
  — 5-е место на чемпионате мира 2006
  — сборная страны, где проводится турнир по хоккею на траве на летних Олимпийских играх 2008

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

  Проходят в финал
  Проходят в матч за 3-4 место
  Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2008 на официальном сайте FIH
 Предыдущий официальный сайт турнира
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2008 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2008

2008
Май 2008 года
Спорт в Германии в 2008 году
2008 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе